Földrajzi név
 Black Warrior, folyó Alabama államban
 Black Warrior, hegy Idahóban
 Black Warrior, bánya Washington államban

Személy
 Black Warrior (1969) mexikói pankrátor